Swiss Challenge League (2011/2012) – 9. edycja drugiego poziomu ligowego w Szwajcarii. W sezonie tym udział wzięło 16 zespołów, 15 ze Szwajcarii i 1 z Liechtensteinu. Każda z drużyn zagrała łącznie po 30 meczów.

Drużyny 

Z poprzedniego sezonu do Super League z pierwszego miejsca awansowała drużyna Lausanne Sports, a z drugiego po wygranych barażach z drużyna Servette FC, do 1. Liga Promotion spadła drużyna FC Schaffhausen i Yverdon-Sport FC.

Tabela

Strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Str. Strona ligi

Przypisy 

2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Szwajcarii
2011 w Szwajcarii
2012 w Szwajcarii

de:Schweizer Fussballmeisterschaft 2011/12#Challenge League